El término corredera puede referirse, en esta enciclopedia:
 al dispositivo mecánico corredera;
 al instrumento marino corredera;
 a una pieza del arma, corredera;
 a un tipo de calle, carrera o espacio urbano;
 a un rápido;
 al nombre común de la planta Calystegia sepium; 
 a la plaza de la Corredera, en Córdoba, España;
 la Corredera Baja de San Pablo y la Corredera Alta de San Pablo, en Madrid.

Personajes 
 Juan García Suárez "El Corredera";